Киреево () — деревня на правобережной, Нагорной стороне Зеленодольского района Республики Татарстан. Входит в состав Большеачасырского сельского поселения.

Расположение 
Расположена на обоих берегах реки Бува при впадении в неё левого притока Горлинки. С восточной стороны от деревни расположена железнодорожная платформа 21 км (Киреево) на линии Свияжск—Сызрань.

История 
Впервые упоминается в 1651 году. До реформы 1861 года жители относились к категории помещичьих крестьян.

Согласно «Спискам населённых мест Российской империи» по состоянию на 1859 год во владельческой деревне Пучегино (Киреевой): 37 дворов крестьян, население — 91 душ мужского пола и 100 женского, всего — 191 человек.

Население

Примечания 

Населённые пункты Зеленодольского района